Армен Акопович Авакян () — советский и армянский футболист, вратарь.

В первенстве СССР играл за команды второй (1982—1985, 1987—1989), первой (1986), второй низшей (1991) и высшей (1990) лиг «Котайк» Абовян (1982—1983, 1986), «Спартак» / «Аракс» Октемберян (1984—1985, 1987—1989, 1991), «Арарат» Ереван (1990). В чемпионате СССР дебютировал 1 сентября 1990 года в домашнем матче против ЦСКА (4:0), выйдя вместо Подшивалова на 88-й минуте. Второй — полный — матч провёл 15 сентября против «Памира» (2:3).

В чемпионате Армении играл за ереванские команды «Киликия» (1992), АОСС (1992—1994), «Пюник» (1995/96 — 1997), «Эребуни» (1997—1999).

Выступал за ливанский клуб «Оменетмен» Бейрут (1993/94, 1994/95).

Провёл три товарищеских матча за сборную Армении в начале 1997 года — против Чили (0:7), Парагвая (0:2) и Грузии (0:7).

Футболисты СССР
Футболисты Армении
Игроки сборной Армении по футболу
Игроки ФК «Котайк»
Игроки ФК «Армавир» Армения
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Малатия»
Игроки ФК «Киликия»
Игроки ФК «Оменетмен»
Игроки ФК «Пюник»
Игроки ФК «Эребуни»